Becky Umeh – danzatrice, cantante, attrice e coreografa nigeriana
 Michael Umeh – cestista statunitense naturalizzato nigeriano
 Uchenna Umeh – calciatore nigeriano